

Entreprise 
 Buell, constructeur américain de motos.

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bebe Buell (1953-), mannequin américaine ;
Charlotte Buell, nom de jeune fille de Charlotte Buell Coman (1833-1924), peintre américaine ;
 Don Carlos Buell (1818–1898), militaire américain ;
 John Buell (1927-2013), écrivain canadien de roman policier ;
 Lawrence Buell (1939-), critique littéraire américain.

Homonymie de patronyme